L’Helme est une rivière allemande.
 Helme est un bourg estonien situé dans la commune de Tõrva.
 Helme est une ancienne commune estonienne.
 Helme est un hameau britannique du district de Kirklees, dans le Yorkshire de l’Ouest, en Angleterre.